K 80 steht für

 Zündapp K 80
 Kugelkopfkupplung K 80